Gransjöberget kan avse:
Gransjöberget, Vansbro kommun naturreservat
Gransjöberget, Vindelns kommun naturreservat